

Geografia 
 Distretto di Szentes – distretto dell'Ungheria 
 Szentes – città nella provincia di Csongrád, nell'Ungheria meridionale
 Szentes – piccola area nell'Ungheria meridionale

Persone 
 Lázár Szentes – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese

Altro 
 Legrand-MetalCom-Szentes – club ungherese di calcio a 5